Chinese Volleyball League 2005-2006 – torneo di pallavolo femminile
 Chinese Volleyball League 2005-2006 – torneo di pallavolo maschile